Юстиция или Белопероне (Justicia) са род растения от семейство Страшникови (Acanthaceae), наброяващ около 600 вида, с произход планинските гори на Мексико.

Видове

Източници 

 
Цветя